La Coppa Svizzera di pallacanestro maschile 2007-2008 è il torneo nazionale ad eliminazione diretta delle società iscritte alla Federazione Svizzera.

Primo turno 
Dal 21 al 23 settembre 2007

Secondo turno 
Dal 28 al 30 settembre 2007

Sedicesimi di finale 
Dal 17 ottobre al 1º novembre 2007

Ottavi di finale 
Dal 29 novembre al 5 dicembre 2007

Tabellone

Finale

Note 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008